Переславль-Залесский:

 Переславль-Залесский — город областного подчинения (городской округ) в Ярославской области России
Переславль-Залесский — научно-просветительский и документальный фильм, снятый в 1960 году